Під ім'ям Карл VIII правили наступні королі:
 Карл VIII — король Франції
 Карл VIII — король Швеції